Élie ou Elie est un nom propre.

Prénom 
Élie est un prénom masculin qui provient de l'hébreu Eliahou ou Elijah (en hébreu : אֵלִיָּהו [ēliyahū], « Mon Dieu est YHWH ») qu'on peut traduire par : « mon Dieu est Seigneur ».

Variante Élie

Variante Elie

Variante Eliahou

Variante Elio

Variante Elia 
Voir

Variante Élias ou Elias 
Voir

Variante Elijah 
Voir

Variante Éli 
Voir

Personnage biblique 
Élie est un prophète majeur de l'Ancien Testament, qui a prêché contre la reine Jezabel.

Saints chrétiens 
Voir

Personnalité désignée par ce prénom 
Élie peut désigner :
 Élie, esclave ayant mené la révolte d'esclaves de Saint-Leu (1811).

Patronyme

Variante Élie 

 Amélie Élie (1878-1933), prostituée française ;
 Jean-Baptiste Élie de Beaumont (1732-1786), avocat à Paris ;
 Françoise Élie (1906-1968), résistante française ;
 Louis Élie, à la tête du groupe Élie (résistants brestois) ;
 Léonce Élie de Beaumont (1798-1874), géologue français.

Variante Élias ou Elias 
Voir

Variante Elia 
Voir

Variante Éli 
Voir 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom français
Nom théophore
Homonymie de patronyme